Pèrsia, territori que va entre la mar Càspia i el golf Pèrsic de nord a sud, i entre el Khuzestan, Luristan, Kurdistan i Azerbaidjan Iranià l'oest, abraçant a l'est part de l'Afganistan i al sud-est fins al Balutxistan Iranià 
 Pèrsia o Imperi Persa
 Pèrsia o Dinastia Aquemènida (550 aC -330 aC)
 Pèrsia o Imperi Selèucida (305 aC)
 Pèrsia o Imperi Part (249 aC - 231 dC)
 Pèrsia o Imperi Sassànida (226 - 651) 
 Pèrsia o Il-kanat (1219-1224)
 Pèrsia o Imperi safàvida (segle XVI - XVIII)
 Pèrsia o Dinastia afxàrida (1736-1796) 
 Pèrsia o Dinastia Zand (1750 - 1794)
 Pèrsia o Dinastia qajar (1794 -1925)
 Pèrsia, antic nom de l'estat d'Iran fundat l'any 1935
 Persia, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa